Jean Cavaillès (1903-1944), philosophe, logicien et mathématicien français, héros de la Résistance ;
 Jules Cavaillès (1901-1977), peintre français ;
 Louis Cavaillès (1901-1983), mécanicien de Jean Mermoz.